České příjmení Kvapil nese více osobností:

 František Kvapil – více různých osobností
 Jaroslav Kvapil – více různých osobností
 Jiří Kvapil – více různých osobností
 Josef Kvapil (1920–1988) – český fotbalista
 Marek Kvapil (* 1985) – český hokejista slovenského původu
 Oldřich Kvapil (1911–1975) – český fotbalista
 Radoslav Kvapil (* 1934) – český klavírista
 Tomáš Kvapil (1955–2022) – český politik
 Vojtěch Ivo Kvapil (1924–2009) – český římskokatolický duchovní

v přechýlené podobě
 Anna Kvapilová (1905–1992) – česká knihovnice a sociální pracovnice
 Božena Kvapilová-Justová (1859–1925) – česká spisovatelka, překladatelka a malířka
 Hana Kvapilová (1860–1907) – česká herečka
 Jana Kvapilová-Werichová (1935–1981) – česká herečka a překladatelka
 Jaroslava Kvapilová (* 1943) – česká lékařka, po sametové revoluci československá poslankyně FS
 Marie Kvapilová  (* 1921) – československá podporučice, ošetřovatelka a radiotelegrafistka 1. armádního sboru v SSSR (roz. Pišlová)

Česká příjmení